Лос Трес Реалес има више значења:

 Лос Трес Реалес (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Трес Реалес, Ла Тотола (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику